Le sigle CIEL peut faire référence à :
 CIEL-FM, une radio du Québec ;
 ..

Voir aussi